Arsenal of Megadeth è un doppio DVD del gruppo musicale statunitense Megadeth, pubblicato nel 2006 e contenente videoclip, interpretazioni dal vivo, interviste, video amatoriali e altre apparizioni.

Tracce

Disco 1 
 Excerpt from Talk Radio
(1986)
 "Peace Sells" music video
 1986 interview
 "Wake Up Dead" music video
(1988)
 Penelope Spheeris Cutting Edge Happy Hour interview
 "In My Darkest Hour" music video
 So Far, So Good... So What! interview
 "Anarchy in the U.K." music video
 "No More Mr. Nice Guy" music video
(1990)
 Marty Friedman audition
 Rust in Peace TV spot
 Clash of the Titans tour, 1990
 "Holy Wars... The Punishment Due" music video
 Excerpt from Headbangers Ball 1991
 "Hangar 18" music video
 "Go to Hell" music video
(1992)
 Rock the Vote 3 promo clips
Countdown to Extinction TV spot
 "Symphony of Destruction" music video
 "Symphony of Destruction" edited music video
 "Skin o' My Teeth" music video
 "High Speed Dirt" music video
 "Foreclosure of a Dream" music video
 Excerpt from A Day in the Life of Hollywood
 "Sweating Bullets" music video

Disco 2
(1994)
 Excerpt from Evolver
 "Train of Consequences" music video
 Making of the "Train of Consequences" music video
 Youthanasia TV spot
 1994 interview
 Excerpt from Night of the Living Megadeth
 Excerpt from MTV Most Wanted 1995
 1994 interview
 "À Tout le Monde" music video
 1994 interview
 "Reckoning Day" music video
(1997)
 Cryptic Writings TV spot
 "Trust" music video
 Making of the "Trust" music video
 Cryptic TV
 "Almost Honest" music video
 "A Secret Place" music video
 1998 interview
 Excerpt from The Drew Carey Show 1998
(1999)
 Risk promo
 "Insomnia" music video
(2005)
 "Sweating Bullets" live at Gigantour 2005
 "Peace Sells" live at Gigantour 2005
(DVD Credits)
 Youthanasia album cover shoot

Collegamenti esterni